Abelisauridi (lat. Abelisauridae - Abelovi gušteri) su porodica (ili kladus) ceratosaurskih teropoda. Abelisauridi su živjeli tijekom perioda krede na drevnom južnom superkontinentu Gondwani, a njihovi fosili se danas mogu naći u Africi i Južnoj Americi, kao i u Indiji i na Madagaskaru. Abelisauridi se u fosilnim nalazima prvi put pojavljuju u stijenama iz rane krede (iako bi neke kosti iz srednje jure mogle također pripadati njima), a posljednji rod (Majungasaurus) preživio je do kraja ere Mezozoika prije 65 milijuna godina.

Kao i većina teropoda, abelisauridi su bili dvonožni mesožderi. Karakterizirali su ih zdepasti zadnji udovi i ekstenzivni ornamenti na lubanji, s brazdama i udubinama. Kod mnogih su abelisaurida, poput Carnotaurusa prednji udovi degenerativni, lubanja je kraća, a postoje i koštane izrasline iznad očiju. Većina poznatih rodova bila je između 5 i 9 m dužine, od njuške do kraja repa. Prije nego što su postali poznatiji, fragmentarni ostaci abelisaurida često su se pogrešno identificirali kao ostaci mogućih južnoameričkih tiranosaurida.

Opis

Lubanja 

Iako su proporcije lubanja varirale, lubanje abelisaurida su većinom bile vrlo visoke i često vrlo kratke. Kod roda je Carnotaurus, na primjer, lubanja bila gotovo isto tako visoka kao i duga. Premaxilla je kod abelisaurida bila vrlo visoka, pa je njuška sprijeda bila tupa, za razliku od njuški ostalih teropoda.

Dvije kosti lubanje, suzna kost i postorbitalna kost, izbijale su u očnu duplju sprijeda i sazada, gotovo ju dijeleći na dva dijela. Oko bi se nalazilo u gornjem dijelu, koji je kod Carnotaurusa bio lagano nagnut prema van, što je možda omogućavalo neki stepen binokularnog vida. Suzna i postorbitalna kost su se susretale iznad očne duplje formirajući greben ili obrvu iznad oka.

Na kostima lubanje postoje mnoge nepravilnosti u obliku udubina, kvrga i krijesti. Kao i kod drugih ceratosaura, čeone kosti na vrhu lubanje bile su spojene. Karnotaurini su često imali koštane izrasline na glavi. Carnotaurus je imao dva izražena roga iznad očiju okrenuta prema van, dok je njegov srodnik Aucasaurus imao manje izrasline na istom mjestu. Majungasaurus i Rajasaurus su imali samo jedan koštani rog ili kupolu okrenutu prema naprijed na lubanji. Te izrasline, kao i rogovi mnogih današnjih životinja, možda su služili za udvaranje, prepoznavanje između vrsta ili za zastrašivanje.

Prednji udovi i ruke 
Prednji udovi poznati su samo kod rodova Aucasaurus, Carnotaurus i Majungasaurus. Svi su imali degenerativne prednje udove. Kosti podlaktice (palčana i lakatna) bile su izrazito kratke, samo 25% dužine ramene kosti kod roda Carnotaurus i 33% kod roda Aucasaurus. Cijelu ruku držali su pravo, a lakatni zglob bio je nepokretan.

Tipično za ceratosaure, na ruci karnotaurina nalazila su se četiri osnovna prsta. Međutim, njihova sličnost završava tu. Nisu postojale kosti članka, a četiri kosti zapešća bile su direktno povezane s podlakticom. Nisu postojale kosti prstiju na prvom ili četvrtom prstu, samo jedna na drugom i dvije na trećem prstu. Dva vanjska prsta bila su izuzetno kratka i nepokretna i nisu imali pandže.

Nepoznato je da li se ta neobična struktura prednjih udova može primijeniti i na abelisauride koji nisu karnotaurini, s obzirom na to da nihovi prednji udovi još uvijek nisu pronađeni. Primitivniji srodnici kao što su Noasaurus i Ceratosaurus imali su duže i pokretljivije ruke s prstima i pandžama.

Zadnji udovi 
Zadnji udovi abelisaurida bili su tipičniji za ceratosaure, sa spojenom gležanjskom i petnom kosti prema goljeničnoj kosti, formirajući tibiotarsus. Goljenična kost je bila kraća nego bedrena, pa su zadnji udovi izgledali zdepasto. Na stopalima su imali po tri funkcionalna prsta (drugi, treći i četvrti), dok prvi prst nije bio u kontaktu s tlom.

Klasifikacija 
Paleontolozi Jose Bonaparte i Fernando Novas smislili su naziv Abelisauridae 1985. godine kada su opisali eponimni rod Abelisaurus. Naziv joj je dat po prezimenu Robertoa Abela, koji je otkrio rod Abelisaurus, ali i od grčkog σαυρος/sauros - "gušter". Vrlo česti sufiks -idae se u zoologiji obično primjenjuje na porodicama i potiče od grčkog sufiksa -ιδαι/-idai, koji označava imenicu u množini.

Abelisauridae je porodica prema taksonomskoj kategoriji, unutar infrareda Ceratosauria i natporodice Abelisauroidea, koja također sadrži i porodicu Noasauridae. Imala je nekoliko definicija u filogenetičkoj taksonomiji. U početku se definirala kao takson zasnovan na čvorištu koji uključuje rodove Abelisaurus, Carnotaurus, njihovog zajedničkog pretka i sve njegove potomke.

Poslije je ponovo definirana kao takson zasnovan na stablu, uključujući sve životinje srodnije Abelisaurus (ili Carnotaurusu) nego Noasaurus. Definicija zasnovana na stablu ne bi uključivala rodove poput Rugopsa ili Ilokelesia, za koje sa smatra da su bazalniji nego Abelisaurus, a uključivali bi se u slučaju definicije zasnovane na čvorištu. Unutar Abelisauridae postoji podgrupa Carnotaurinae, a među karnotaurinima, Aucasaurus i Carnotaurus se ujedinjuju u Carnotaurini.

Zajedničke osobine 

Potpuni skeleti opisani su samo kod najnaprednijih abelisaurida (poput Carnotaurusa i Aucasaurusa), pa je teško ustvrditi definirajuće skeletne osobine za cijelu porodicu. Međutim, kod većine su poznate barem neke kosti lubanje, pa stoga poznate zajedničke osobine uglavnom dolaze iz tih ostataka.

Mnoge osobine lubanje abelisauridi dijele s karkarodontosauridima. Te zajedničke osobine, zajedno s time da su abelisauridi zamijenili karkarodontosauride u Južnoj Americi, ukazuje na to da su te dvije grupe u srodstvu. Međutim, kladističke analize nikada nisu pokazale takvo srodstvo i, pored lubanje, abelisauridi i karkarodontosauridi su vrlo različiti, a prvi su sličniji ceratosaurima dok su drugi sličniji alosauroidima.

Razdioba 

Slijedi popis rodova abelisaurida prema klasifikaciji i lokaciji:

Porodica AbelisauridaeAbelisaurus (Argentina)
Vitakridrinda (Pakistan)
Compsosuchus (Indija)
Indosaurus (Indija)
Indosuchus (Indija)
Pycnonemosaurus (Brazil)
Kryptops (Niger)
Rugops (Niger)
Xenotarsosaurus (Argentina)Potporodica CarnotaurinaeEkrixinatosaurus (Argentina)
Ilokelesia (Argentina)
Majungasaurus (Madagaskar)
Rajasaurus (Indija)
Rahiolisaurus (Indija)
Skorpiovenator (Argentina)Tribus Carnotaurini'Aucasaurus (Argentina)Carnotaurus (Argentina)Indosaurus je možda mlađi sinonim za Indosuchus. Neki znanstvenici uključuju rodove Xenotarsosaurus (Argentina) i Compsosuchus (Indija) kao bazalne abelisauride, dok ih drugi uopće ne smatraju pripadnicima ove porodice. Rodovi Genusaurus i Tarascosaurus (pronađeni u Francuskoj) se također nazivaju abelisauridima, ali kod oba su pronađeni samo nepotpuni ostaci, tako da su možda bezalni ceratosauri.

 Filogenija 
Filogenetska analiza koju su 2004. godine proveli Paul Sereno i neki od kolega, donijela je sljedeće rezultate:Ilokelesia je isprva opisana kao sestrinska grupa Abelisauroidea. Međutim, Sereno taj rod probno svrstava bliže Abelisaurusu nego noasauridima, što je rezultat koji se poklapa s još nekim novijim analizama. Ako se koristi definicija zasnovana na stablu, Ilokelesia i Rugops su bazalni abelisauridi. Međutim, jer su bazalniji od Abelisaurusa, u slučaju da se koristi definicija na osnovu račvišta, spadaju izvan Abelisauridae. Ekrixinatosaurus je također objelodanjen 2004. godine, pa nije uključen u Serenoovu analizu. Međutim, nezavisna analiza koju su proveli Jorge Calvo i kolege pokazuje da spada u abelisauride.

S opisom roda Skorpiovenator 2008. godine, Canale et al. su objavili još jednu paleontološku analizu koja se fokusirala na južnoameričke abelisauride. Rezultati su pokazali da se svi južnoamerički oblici (uključujući i rod Ilokelesia) grupiraju zajedno kao podkladus karnotaurina, koji su nazvali Brachyrostra.

 Rasprostranjenost 

Na abelisauroide se obično gleda kao na kredsku grupu, iako su mogući ostaci abelisauroida poznati iz srednje jure na Madagaskaru. Ostaci abelisauroida pronađeni su samo na južnim kontinentima, koji su nekada činili superkontinent Gondwanu. Kada su prvi put opisani 1985. godine, jedini poznati rodovi bili su Carnotaurus i Abelisaurus, oba iz kasnokredske Južne Amerike. Novi abelisauroidi su tada pronađeni u indijskim (Indosuchus and Rajasaurus) i madagaskarskim (Majungasaurus) stijenama iz perioda kasne krede; Indija i Madagaskar su tokom većeg dijela krede bili povezani. Smatralo se da nedostatak fosila ove grupe u Africi ukazuje na to da su evoluirali nakon što se ona odvojila od Gondwane, prije oko 100 milijuna godina. Međutim, otkriće roda Rugops'' i jednog drugog abelisaurida iz srednje krede u sjevernoj Africi pobilo je tu hipotezu. Sada su srednjokredski abelisauridi također poznati i iz Južne Amerike, što je dokaz da je ta grupa postojala prije razdvajanja Gondwane.

Izvori

Vanjske poveznice 
Thescelosaurus! o porodici Abelisauridae
Abelisauridae na The Theropod Database

Theropoda